Клеящий карандаш -  твёрдый клей в поворотной тубе. Используется для нанесения клея открытой частью тубы, не пачкая пальцы.

Применения 
Большинство клеев-карандашей разработано для склеивания бумаги и картона. Прочность склейки обычно ниже, чем при использовании жидких клеев. Клей-карандаш используется как замена канцелярскому клею. Клей клеящего карандаша не токсичен, не содержит кислот, растворителей, иногда может содержать краситель для контроля качества нанесения.

Торговые марки 
В 1969 немецкой компанией Henkel клеящий карандаш был изобретён  под влиянием конструкций поворотного чехла помады. Продукт был выпущен под торговой маркой "Pritt Stick", и к 1971 продавался в 38 странах, а к 2001 в 121 стране. Первый клеящий карандаш для материалов, отличных от бумаги (дерево, стекло, некоторые виды пластика) был выпущен под торговой маркой "PowerPritt" в 2003.  

Клеящие карандаши выпускаются множеством производителей под огромным числом торговых марок, таких как Scotch, UHU, и т.д. Конструкция корпуса с поворотным механизмом, как у губной помады, используется практически всеми производителями.

Размеры 
Клеящие карандаши выпускаются в тубах разного размера, наиболее распространённая фасовка в 8г, 25г, 36г и 40г.

Состав 
Состав клея является коммерческой тайной и может варьироваться. Один из вариантов состава приведён в таблице: 

Декларируемый состав Pritt Stick следующий:

Некоторые производители используют  Повидон как клеящую субстанцию при производстве клея для клеящих карандашей.

См. также 
 Blu Tack

Примечания 

Клеи
Канцтовары